Johansson hace referencia a:
Joachim Johansson, tenista sueco;
Scarlett Johansson, actriz estadounidense;
Thomas Johansson, tenista sueco;
Andreas Johansson, futbolista sueco.